

Localidades

‎Pailhès (Ariège)
Pailhès (Hérault)

Desambiguações de topônimos